Isla Redonda puede referirse a:

América 

Isla Redonda, una pequeña isla deshabitada en las islas de Barlovento y que forma parte, como dependencia, de Antigua y Barbuda.
 Isla Redonda, una pequeña isla que forma parte del archipiélago das Graças, en Brasil.
 Isla Redonda, una pequeña isla fluvial sobre el río Uruguay, en el estado de Santa Catarina, Brasil.
Isla Roca Redonda, una pequeña isla que forma parte de las islas Galápagos, en Ecuador.
Isla Redonda, ubicada en la entrada de la bahía de Samanco, en el departamento de Áncash, en Perú.
Isla Redonda, ubicada en la boca de la bahía Lapataia, en la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Europa 

Isla Redonda, una Entidad Local Autónoma, y anteriormente pedanía, de la localidad sevillana de Écija, en España.
isla Redonda, también llamada isla Rondella, ubicada en la Región de Murcia, en España.

Océano Índico 

Isla Redonda, ubicada a pocos kilómetros de Mauricio.